Puñeta puede referirse a:

Un complemento de vestimenta.
Forma coloquial, en algunos países latinoamericanos de referirse a la masturbación.